Стимулятор
 Иммуностимулятор
 Психостимулятор
 Стимулятор роста растений
 Электрокардиостимулятор